Wasteland – komputerowa gra fabularna
 Wasteland 2 – kontynuacja gry Wasteland
 Tony Hawk's American Wasteland – komputerowa gra zręcznościowa